Кристиан Поульсен (; родился 18 ноября 1975 года во Фленсбурге, ФРГ) — датский автогонщик.

Спортивная карьера

Ранние годы 
Кристиан Поульсен начинал свою карьеру в картинге. Позже занимался ралли и даже участвовал в чемпионате мира.

Кузовные гонки и соревнования прототипов 
В 2007-м году Кристиан попробовал себя в кузовных гонках — поучаствовав в DTC.

Дебют Кристиана в туринговом чемпионате мира произошёл в 2008 году. Поульсен провёл 4 этапа на BMW 320si — три за собственную команду и ещё один — за команду Wiechers-Sport.

Сезон-2009 датчанин отъездил на полном расписании, купив место второго пилота в Liqui Moly Team Engstler. Лучшей гонкой сезона стал второй заезд во Франции, где фленсбуржец финишировал десятым.

В сезоне-2010 Поульсен вновь подал собственную заявку — пропустив начинавшие сезон американские этапы, Кристиан начал сезон в Италии. Год оказался лучшим в карьере датчанина — воспользовавшись пробелами в правилах, связанных с использованием в чемпионате уже порядком устаревшей BMW 320si, Поульсен смог не просто раз за разом финишировать вблизи Top10, но и периодически попадать в очковую зону. В результате в личном зачёте датчанин набрал сразу 20 баллов и стал 14-м пилотом чемпионата. В зачёте «частников» Поульсен стал и вовсе третьим.

Соревнования прототипов 
В 2009-м году Поульсен участвовал в 24 часах Ле-Мана в классе LMP2 на Porsche RS Spyder Team Essex вместе с Эммануэлем Колларом и Каспером Элгардом.

Статистика результатов в моторных видах спорта

WTCC

Примечания

Ссылки 

 Сайт проекта Poulsen Motorsport 

Родившиеся 18 ноября
Родившиеся в 1975 году
Родившиеся во Фленсбурге
Автогонщики Дании
Пилоты WTCC
Пилоты DTC
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Дании
Пилоты Engstler Motorsport
Пилоты FIA WEC